Hreljin je ime več naselij:

 Hreljin, Kočevje, Slovenija
 Hreljin, Bakar, Hrvaška
 Hreljin Ogulinski, Hrvaška